est un prénom japonais.

Kaworu Nagisa est un personnage de la série d'animation Neon Genesis Evangelion.